Black Sabbath puede referirse a:

 Black Sabbath, banda de heavy metal británica.
 Black Sabbath, primer álbum de la banda Black Sabbath.
 «Black Sabbath», canción que da título al álbum Black Sabbath.
 Black Sabbath, película de 1963 dirigida por Mario Bava.